(en français : maison de la forêt) est utilisé pour :

Nom de personne 
 Waldhaus von Heerse, autre nom pour Johann Wolthus von Herse, mort en 1471 ou 1472, grand maître

Toponyme 
De nombreux quartiers ou hameaux portent ce nom en Bavière, aussi en Thuringe, dans le Bade-Wurtemberg et en Suisse alémanique
 Waldhaus, terminus du Dolderbahn, train à crémaillère en ville de Zurich
 Waldhaus, Lützelflüh, un hameau à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

Bâtiments 
 Waldhaus Charlottenburg, Kremmen, Allemagne
 , clinique psychiatrique à Coire, canton des Grisons, Suisse

Hôtel 
Voir

Culture 
 Das Waldhaus ou La Maison forestière, un conte des Frères Grimm publié dans les Contes de l'enfance et du foyer dès 1840 
 Waldhaus, une série télévisée allemande (1987–1988)

Voir aussi 
 Waldhausen